|}

Weblinks

Einzelnachweise 

!Dießem-Lehmheide
Krefeld-Dießem-Lehmheide